Шу́бино    — деревня  в  Смоленской области России,  в Сафоновском районе. Население – 14 жителей (2007 год)  .  Расположена в центральной части области  в 9 км к северо-востоку от города Сафонова,  в 8 км севернее автодороги , на берегу реки Большая Вержа.  В 0,5 км западнее деревни железнодорожная станция о.п. 14-й км на линии Дурово — Владимирский Тупик.  Входит в состав Беленинского сельского поселения.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в сентябре 1941 года, освобождена в 1943 году..

Примечания 

Населённые пункты Сафоновского района